Петросимония супротивнолистная () — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Однолетнее травянистое растение, более или менее пушистое или гладкое, с прямым, реже распростёртым, обычно от основания ветвистым, редко почти простым, стеблем 8—35 см высотой; нижние ветви супротивные, иногда почти мутовчатые, остальные — очерёдные. Листья также, за исключением самых нижних, очерёдные, мясистые, линейно-полуцилиндрические, при основании расширенные, полустеблеобъемлющие и здесь по краям беловато-плёнчатые, на верхушке тупые или коротко- и туповато-заострённые, по большей части книзу изогнутые, 1—3,5 см длиной и 1—3 мм шириной. Прицветные более короткие, 3—12 мм длиной, яйцевидные и тупые или продолговатые и заострённые.

Прицветники лодочковидно-вогнутые, на спинке у верхушки острокилевидные, ближе к основанию закруглённые и нередко более сильно выпуклые (горбатые), на верхушке тупые или коротко-заострённые, почти одинаковой длины с цветком. Цветки расположены по одному, более или менее густо в пазухах листьев на верхушке стебля и на ветвях. Околоцветник обычно 2-листный, листочки его продолговато-яйцевидные, при основании клиновидно-суженные, в середине с небольшим перехватом, на верхушке тупые или туповато-заострённые, 3—5,5 мм длиной и 1—1⅔ мм шириной. Тычинки в числе 5, пыльники их на верхушке с короткими (около ⅓—¼ мм) плёнчатыми 3-зубчатыми придатками и здесь склеенные друг с другом. Хромосомы 2n=16.

Распространение и экология 
Средняя (юго-восток) и Восточная Европа (юг), Кавказ, Западная Сибирь (юг), Средняя Азия (северо-запад). Растёт на солончаках и солонцах.

Синонимы 
 
 
 
 
  — Петросимония толстолистная

Примечания

Литература 
 
 
 

Маревые
Флора Евразии